Олег Эдуардович Кушелевский (1957 — 22 июля 1996, Томск) — советский государственный деятель, председатель исполнительного комитета Томского областного Совета народных депутатов (1990—1991).

Биография 
Отец — Эдуард Станиславович Кушелевский (1934 г. р.), работал учителем, заместителем директора, директором школы-интерната № 1 г. Мичуринска (Тамбовская область), старшим методистом ИМЦ. После ухода на пенсию Кушелевский-старший вплотную занялся любимым делом — живописью.

Олег Кушелевский — один из зачинателей движения молодёжных жилищных кооперативов в Томске.

В 1989 году его избрали депутатом Совета народных депутатов Томской области, а в октябре 1990 года — председателем исполкома облсовета.

По решению десятой сессии облсовета (12 ноября — 13 декабря 1991 г.) исполнительный комитет свою деятельность прекратил.

Работал председателем строительного кооператива «Вира». 22 июля 1996 года Кушелевский вышел из своей квартиры и у дома был смертельно ранен в спину выстрелом из обреза охотничьего ружья. Выскочившие на грохот соседи заметили убегавшего мужчину в чёрной куртке. В руках он держал большую чёрную сумку или чехол от ружья.

Примечания

Источники 
 http://sib.net/tomsk/kushelevskij-oleg-eduardovich/
 http://www.kommersant.ru/doc/236970
 http://www.lib.tomsk.ru/page/1550/
 Биография, фото

Председатели Томского облисполкома
Убитые политики
Нераскрытые убийства в России